Pahlitzsch ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Pahlitzsch (1933–2013), deutscher Fußballspieler
 Gotthold Pahlitzsch (1903–1992), deutscher Verfahrensingenieur, Betriebswissenschaftler und Hochschullehrer in Braunschweig
 Horst Pahlitzsch (1936–2007), deutscher Handballspieler
 Johannes Pahlitzsch (* 1963), deutscher Byzantinist
 Karolina Pahlitzsch (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Katrin Pahlitzsch (* 1963), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin

Siehe auch:
 Palitzsch
 Palitsch